Een verkeersweg:
 N655 (België)
 N655 (Frankrijk)
 N655 (Nederland), zie Provinciale weg 655

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing